Ehler bezeichnet:

 das Containerschiff Heinrich Ehler

Ehler ist ein männlicher Vorname und der Familienname folgender Personen:
 Christian Ehler (* 1963), deutscher Politiker (CDU)
 Herbert Ehler (1931–2017), deutscher Filmproduzent
 Karl Leonhard Gottlieb Ehler (1685–1753), deutscher Politiker und Astronom;von 1740 bis 1753 Bürgermeister der Stadt Danzig
 Ursula Ehler (* 1940), deutsche Drehbuchautorin und Regieassistentin

Siehe auch:
 Eler
 Ehlers